

Biografia 

Era figlia di Ludovico Gonzaga, duca di Nevers e di Enrichetta di Nevers (1542-1601).

Sposò Enrico I di Orléans-Longueville (1568-1595), col quale ebbe un figlio, Enrico II di Orléans-Longueville.

Resse la contea di Neuchâtel alla morte del marito (1595), dopo la quale avviò la costruzione del castello di Coulommiers, su disegno dell'architetto Salomon de Brosse.

Ascendenza

Note

Bibliografia

Voci correlate 
Conti e duchi di Nevers
Gonzaga-Nevers

Gonzaga-Nevers